Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2020 – 26. edycja mistrzostw świata w lotach narciarskich, przeprowadzona w dniach 10–13 grudnia 2020 na Letalnicy w słoweńskiej Planicy. Były to siódme w historii zawody tej rangi rozgrywane w tym miejscu (poprzednio w 1972, 1979, 1985, 1994, 2004 i 2010).

Decyzję o wyborze Planicy na gospodarza Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2020 ogłoszono 9 czerwca 2016 podczas kongresu FIS w meksykańskim Cancún. Słoweńska miejscowość była jedyną, która ubiegała się o organizację tego wydarzenia.

Mistrzostwa zostały przeniesione z pierwotnego terminu 20–22 marca 2020 z powodu pandemii COVID-19. 31 marca 2020 poinformowano, że (po raz pierwszy w historii) odbędą się one w grudniu, a 24 kwietnia 2020 na specjalnym posiedzeniu podkomisji FIS ds. planowania kalendarza ustalono termin mistrzostw na 10–13 grudnia 2020.

9 września przedstawiono oficjalny program zawodów. Organizatorzy poinformowali, że ze względu na późne jak na Planicę godziny konkursów, odbędą się po raz pierwszy przy sztucznym oświetleniu.

Skocznia 
W tabeli podano rekord skoczni obowiązujący przed rozpoczęciem Mistrzostwami Świata w Lotach Narciarskich.

Program zawodów

Wyniki

Kwalifikacje (10.12.2020) 
.

Konkurs indywidualny (11–12.12.2020) 
.

Konkurs drużynowy (13.12.2020) 
.

Składy reprezentacji 
Do zawodów zgłoszonych zostało 61 zawodników reprezentujących 15 krajów.

Legenda:
 q – zawodnik nie zakwalifikował się do konkursu głównego;
 – – zawodnik nie został zgłoszony do kwalifikacji, bądź nie został sklasyfikowany albo nie wystartował w poprzedniej edycji.

Rekordy życiowe 
W trakcie zawodów 19 zawodników poprawiło swoje dotychczasowe rekordy życiowe. Wyniki ustanowione przez Rosjanina Jewgienija Klimowa (237 m) oraz Ukraińca Witalija Kaliniczenkę (195,5 m) zostały nowymi rekordami ich krajów.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Skoki narciarskie w Słowenii
2020 w Słowenii
Sezon 2020/2021 w skokach narciarskich
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19
Gmina Kranjska Gora